Ingrid van Houten-Groeneveld född 21 oktober 1921 i Berlin i Weimarrepubliken, död 21 oktober 2015 i Oegstgeest, Nederländerna, var en nederländsk astronom.

Hon var verksam vid Leiden-observatoriet i Nederländerna.

Hon upptäckte sin första småplanet den 22 augusti 1955. Den fick senare namnet 2947 Kippenhahn.

Minor Planet Center listar henne som upptäckare av 4639 asteroider. Alla utom en tillsammans med maken, astronomen Cornelis Johannes van Houten, av dessa var även astronomen Tom Gehrels delaktig i alla upptäckter utom två.

Asteroiden 1674 Groeneveld är uppkallad efter henne.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av I van Houten-Groeneveld
 Palomar–Leiden survey

Referenser 

Nederländska astronomer
Födda 1921
Avlidna 2015
Kvinnor
Personer från Berlin
Astronomer under 1900-talet